AFF — многозначный термин.

 AFF () — Футбольная федерация Афганистана.
 AFF () — федерация футбола стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
 AFF — ИАТА-код аэропорта Академии военно-воздушных сил США.